

Архиепископы Печа 1219—1346 
 Святой Савва I (1219—1233)
 Святой Арсений I Сремац (1233—1263)
 Святой Савва II (1263—1271)
 Даниил I (1271—1272)
 Иоанникий I (1272—1276)
 Святой Евстафий I (1279—1286)
 Святой Иаков (1286—1292)
 Святой Евстафий II (1292—1309)
 Святой Савва III (1309—1316)
 Святой Никодим (1317—1324)
 Святой Даниил II (1324—1337)

Первый Патриархат Печа, 1346—1463 
 (1) Иоанникий II (архиепископ 1338—1346, патриарх 1346—1354)
 (2) Савва IV (1354—1375)
 (3) Святой Ефрем (1375—1379, 1389—1392).
 (4) Святой Спиридон (1379—1389).
 (5) Даниил III (1392—1398).
 (6) Савва V (1398—1406).
 (7) Даниил IV (1406).
 (8) Святой Кирилл (1407—1419).
 (9) Святой Никон (1420—1435).
 (10) Феофан (1446).
 (11) Никодим II (1446—1453).
 (12) Арсений II (1453—1463).

В 1459 году после падения Сербского государства и аннексии его земель Османской империей Патриархат был упразднён.

Второй Патриархат Печа, 1557—1766 
 (13) Макарий Соколович (1557—1571) †1574.
 (14) Антоний Соколович (1571—1575)
 (15) Герасим Соколович (1575—1586)
 (16) Савватий Соколович (1587_
 (17) Никанор (?)
 (18) Ерофей (1589—1591)
 (19) Филипп (1591—1592)
 (20) Йован (1592—1614)
 (21) Паисий I Яневац (1614—1648)
 (22) Гавриил I Раич (1648—1655) †1659.
 (23) Максим Скоплянац (1655—1674), †1680.
 (24) Арсений III Черноевич (1674—1690), †1706
 (25) Каллиник I (1691—1710)
 (26) Афанасий I (1711—1712)
 (27) Моисей Райович (1712—1726)
 (28) Арсений IV Иованович Шакабента (1725—1737)
 (29) Иоанникий III Караджа-Грк (1739—1746)
 (30) Афанасий II Гаврилович (1747—1752)
 (31) Гавриил II Сараевац (1752)
 (32) Гавриил III (1752)
 (33) Викентий Стефанович -
 (34) Паисий II Грк -
 (35) Гавриил IV Грк -
 (36) Кирилл II (1758—1763)
 (37) Василий Иованович-Бркич (1763—1765) †1772.
 (38) Каллиник II Грек (1765—1766)

В 1766 году Патриархат был повторно упразднён.

Карловацкие митрополиты и патриархи (1690—1920) 

В Сремских Карловцах с 1690 года находилась митрополия, с 1848 года — патриархия, существовавшая до 1920 года.

 Арсений III Чарноевич (1690—1706)
 Исаия (Джакович) (1707—1708)
 Софроний (Подгоричанин) (1710—1711)
 Викентий (Попович) (1713—1725)
 Моисей (Петрович) (1725—1730)
 Викентий (Йованович) (1731—1737)
 Арсений IV Цованович Шакабента (1737—1748)
 Исаия (Антонович) (1748—1749)
 Павел (Ненадович) (1749—1768)
 Иоанн (Джорджевич) (1769—1773)
 Викентий Цованович Видак (1774—1780)
 Моисей (Путник) (1781—1790)
 Стефан (Стратимирович) (1790—1836)
 Стефан (Станкович) (1837—1841)
 Йосиф Раячич (1842—1861, c 1848 года — патриарх)
 Самуил (Маширевич) (1864—1870)
 Прокопий (Ивачкович) (1874—1879)
 Герман (Анджелич) (1881—1888)
 Георгий (Бранкович) (1890—1907)
 Лукиан (Богданович) (1908—1913)

Митрополиты Черногорско-Приморские (1750—1920) 
Зетская епископия была создана в 1219 году. В 1346 году повышена до статуса митрополии. После отмены Печского патриархата в 1766 году до 1920 года Черногорская митрополия имела особый статус.

 Василий III Петрович Негош, 1750—1766, экзарх трона Печского
 Арсений Пламенац, 1781—1784.
 Петр I Петрович, 1782—1830.
 Петр II Петрович, 1830—1851.
 Никанор Иванович, 1851—1860.
 Иларион II Роганович, 1860—1882.
 Виссарион Любиша, 1882—1885.
 Митрофан Бан, 1885—1920, экзарх трона Печского

Белградские митрополиты (1801—1920) 
 Леонтий (Ламбрович) (1801—1813) (по происхождению грек)
 Дионисий II Нишлия (1813—1815) (грек)
 Агафангел (1815—1827) (болгарин)
 Анфим (1827—1831) (грек)
 Мелетий (Павлович) (1831—1833)
 Петр (Йованович) (1833—1859)
 Михаил (Йованович) (1859—1881, 1889—1898)
 Феодосий (Мраович) (1881—1889)
 Иннокентий (Павлович) (1898—1905)
 Димитрий (Павлович) (1905—1920)

Патриархат с главной кафедрой в Белграде 
 (39) Димитрий (1920—1930)
 (40) Варнава (1930—1937)
 (41) Гавриил V (1938—1950)
 (42) Викентий II (1950—1958)
 (43) Герман (1958—1990, †1991)
 (44) Павел (1990—2009)
 (45) Ириней (2010—2020)
 (46) Порфирий (с 18 февраля 2021)

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Сербской Православной Церкви

Примечания

Ссылки 
 Hierarchical Succession of the Patriarchal See of Serbia (англ.)
 Протојереј др Радомир Поповић. Кратак преглед Српске Цркве кроз историjу (серб.)